Svenska PR-företagen är en branschorganisation för svenska PR-byråer och PR-konsulter, det vill säga företag som arbetar med public relations. Organisationen har 37 medlemsföretag (i december 2019). De arbetar bland annat för att öka kunskapen om PR och stärka PR-företagen. Organisationen har under flera år delat ut Stora PR-priset.

Referenser

Externa länkar
 Officiell webbplats

Branschorganisationer i Sverige